Western & Southern Open 2013 — 112-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в американском городе Мейсон и являющегося частью тура ATP в рамках серии Masters 1000 и тура WTA в рамках серии Premier 5.

В 2013 году турнир прошёл с 12 по 19 августа. Соревнование продолжало североамериканскую серию хардовых турниров, подготовительную к сентябрьскому US Open. Одиночные соревнования также входили в зачёт бонусной US Open Series.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в женском одиночном разряде —  Ли На
 в мужском парном разряде —  Роберт Линдстедт и  Хория Текэу
 в женском парном разряде —  Андреа Главачкова и  Луция Градецкая

US Open Series 

К четвёртой соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* — Золотым цветом выделены участники турнира.1 — Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (ATP Masters 1000) или 1/8 финала и выше (ATP 250 и ATP 500)

К четвёртой соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* — Золотым цветом выделены участники турнира.1 — Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (Premier) или 1/8 финала и выше (Premier 5 и Premier Mandatory)

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Рафаэль Надаль обыграл  Джона Изнера со счётом 7-6(8), 7-6(3).
 Надаль выигрывает свой 9-й титул в сезоне и 59-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Изнер уступил свой 2-й финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Одиночный турнир 

 Виктория Азаренко обыграла  Серену Уильямс со счётом 2-6, 6-2, 7-6(6).
 Азаренко выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 17-й за карьеру в туре ассоциации.
 Уильямс уступила свой 2-й финал в сезоне и 17-й за карьеру в туре ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Марселя Гранольерса /  Марка Лопеса со счётом 6-4, 4-6, [10-4].
 Боб выигрывает свой 10-й титул в сезоне и 91-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Майк выигрывает свой 10-й титул в сезоне и 93-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 

 Се Шувэй /  Пэн Шуай обыграли  Анну-Лену Грёнефельд /  Квету Пешке со счётом 2-6, 6-3, [12-10].
 Се выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 12-й за карьеру в туре ассоциации.
 Пэн выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Western & Southern Open

 Мировой тур ATP 2013 года
 WTA Тур 2013 года

 Мировой тур ATP Мастерс 1000
 Премьер-турниры WTA
 US Open Series 2013

Ссылки 
 Официальный сайт  

 
 Профиль турнира на сайте WTA  

США
Теннис
Август 2013 года
2013